Абельку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Географія 

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона, 21 км на північний схід від Везуля.

Клімат

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 133 оподаткованих домогосподарства, у яких проживали 354,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Абелькур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Абелькур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона